Отто Эрнст, Оттенбахер (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, Генерал-лейтенант, немецкий военачальник времен Третьего Рейха, кавалер Рыцарского креста.

Биография 
Отто-Эрнст Оттенбахер сын банкира приехал в 3-й пехотный полк Вюртембергская армия «Альт-Вюртемберг» № 121, поступил на службу 29 июня 1907 года в армию Вюртемберга в звании Фанен-юнкер, звание традиционно присваиваемое слушателям вторых — третьих курсов военно-учебных заведений, примерно аналогичное по смыслу русскому курсанту. Уже через несколько месяцев 19 ноября 1908 года в том же 3-м пехотном полку Вюртемберга «Альт-Вюртемберг» № 121, был повышен в лейтенанты, где и служил незадолго до начала Первой мировой войны. Во время первой мировой войны был ранен за что и получил Нагрудный знак «За ранение» 3 степени (с немецкого звучит как «черное ранение»), означает от одного до двух легких ранений в совокупности, а в 1935 году женился на Рут-Аннелиз де Кейзер. На протяжении всей службы вел успешную военную карьеру, к марту 1941 года дослужился до звания Генерал-лейтенанта. В октябре 1941 во время второй мировой воны под Калининым нынешним городом Тверь, самолет связи генерала Оттенбахер был сбит советскими истребителями, и совершил аварийную посадку, в результате пожара на борту самолета он получил серьезные ожоги, и отправлен в Берлин. Вернулся на службу и с 1942 по 1944 год отвечал за подготовку сил безопасности на территории Франции, из за сильного физического истощения он подал прошение на отпуск, впоследствии был обвинен в преступлениях на территории Франции против мирного населения, но за недостаточным количеством улик военный суд Бордо в 1950 году освободил его.

Первая мировая война 
24 декабря 1914 года было присвоено звание обер-лейтенант. В это время он был назначен на должность Адъютант батальона в 3-м пехотном полку Вюртемберга «Альт-Вюртемберг» № 121. Позже Отто-Эрнст стал лидером и командиром пулеметной роты «MG», в качестве полкового адъютанта и офицера пулеметной роты при штабе полка, 18 августа 1916 года получил звание капитана. Чуть позднее, еще в Генеральном штабе был назначен главнокомандующим в 13-й армейский корпус (вермахт), и как адъютант 51 стрелковой бригады был ранен в Первой мировой войне. Это нашло отражение в наградах, нагрудный знак Нагрудный знак «За ранение» 3 степени «черное ранение», от одного до двух легких ранений в совокупности. Кроме того, он был удостоен нескольких других наград в дополнение к обоим Железным крестам.

Между мировыми войнами 
После войны через некоторое время перевели в добровольческий отдел Хааса в качестве капитана с сохранением звания. Начиная с 1 октября 1919 года приписан к 13 Бригаде Рейхсвера. Кроме того, весной 1920 года участвовал переформировании и передислокации армии численностью 200 000 человек, после чего по-прежнему служил в штабе бригады 13 Рейхсвер в качестве офицера, участвовал в формировании армии из 100 000 человек. Был назначен главой 1-й роты 13-го (Вюртембергского) пехотного полка, 1 ноября 1923 года его ненадолго перевели в качестве адъютанта в пехотную школу, а с 1 апреля 1924 года он в течение нескольких лет был начальником 2-го и 4-го пехотного полка в Старгард. 1 октября 1928 года был переведен на несколько лет в полковой состав 15-го полка в качестве капитана в Падерборн, 1 мая 1929 года получил звание майора, 1 октября 1931 года был переведен в полковой штаб 17-го пехотного полка в Брауншвейг. В 1932 году Отто-Эрнст был назначен командиром 1-го батальона 17-го пехотного полка, а уже с 1 октября 1933 года был назначен подполковником. Далее переведен в командующие пехотным полком в город крепость Глогау, 1 октября 1934 года армии Рейхсвера были расширены войсками вермахта, и Отто присвоено звание полковника 1 августа 1935 года. В Октябре 1935 он был назначен командиром пехотного полка 54 в Глогау. Он сохранял командование в течение нескольких лет, 21 декабря 1935 года он женился на Рут-Аннелиз де Кейзер. 1 апреля 1938 года был назначен командиром командования оборонительных сооружений под Лётценом Крепостная пехотная бригада «Лётцен», продолжая носить форму 54 пехотного полка, 1 апреля 1939 года произведен в генерал-майоры. Незадолго до начала Второй мировой войны назначен командиром штаба.

Вторая мировая война 
Был использован в начале Второй мировой войны в конце лета 1939 года в Польская кампания вермахта (1939), под 3-й армией. К осени 1939 года его формирование было распущено, впоследствии Отто назначен командиром 346-го пехотного батальона, 1 июня 1940 года он был назначен командиром дивизии № 177 в Вене. Был ответственным за перераспределение войск 17-ый Военный округ (Германия), с 25 октября 1940 года он был назначен командиром 36-я пехотная дивизия (вермахт), а 1 марта 1941 года он был произведен в генерал-лейтенанты. В начале лета 1941 года он возглавил свою дивизию в Восточной кампании по нападению на север России, 13 августа 1941 года он был награжден Рыцарский крест Железного креста. В середине октября 1941 года он передал командование 36-й пехотной и моторизованной дивизией, во время боев под Калининым, самолет связи генерала Оттенбахер был сбит советскими истребителями и совершил аварийную посадку, в результате пожара на борту самолета, он получил серьезные ожоги, в течение нескольких дней руководил из госпиталя главного командования 41-й моторизованный корпус (вермахт), в конце октября 1941 года был отправлен на лечение в Германию, 14 января 1942 года он находился под руководством Главного командования 13 штаба около трех месяцев. В конце апреля 1942 года он подал в отставку и снова был переведен в фюрерский запас, 1 августа 1942 года он был назначен генеральным комиссаром военного командующего Францией, теперь он отвечал за подготовку сил безопасности. Летом 1944 года, после вторжения союзников, «Группа Оттенбахер» возглавила «борьбу с бандами» в Дордонь Центральном массиве. Наряду с боевой группой Боде из 11-й танковой дивизии во время отступления произошли военные преступления против мирных жителей и разрушение нескольких деревень. В начале сентября «Ottenbacher Group» использовалась в Лангр, а затем в Эпиналь. После этого подал прошение об отпуске, ему было разрешено уйти из за «физического истощения» и морального истоения, до конца войны он так и не нашел смысла. В 1950 году был доставлен в суд Бордо за военные преступления, освобожден военным судом за отсутствием улик.

Личные вещи офицеров 

Офицерский сундук для хранения личных вещей принадлежал одному из офицеров немецкого 70-го пехотного полка армии под командованием Отто Эрнст Оттенбахер; колонна была переименована путем переформирования из 36-я пехотная дивизия (вермахт) и доведение ее оснащением в , 2 октября 1941 года подразделение атаковало Погорелое Городище и оборонялось здесь. В середине октября 1941 года Отто Эрнст Оттенбахер госпитализирован в Германию. С началом стратегического наступления советских войск под Москвой дивизия вместе с другими немецкими войсками отступила на запад, перешло к обороне вблизи Ржева и Старица (город). В боях соединения потеряли большое количество живой силы и техники. В течение 1942—1943 дивизия держала оборонительные позиции в Ржевском выступе, вела бои за Ярополец, Зубцов, Красный Холм, Бежецк, Пушкино, Бараново Торжокский район. В октябре 1942 участвовали в ожесточенных оборонительных боя в районе Гжатск. В феврале-марте 1943 года 36-я моторизованная дивизия приняла участие в операции «Бюффель» — операции по выводу немецких войск из Ржевского выступа. Дивизия отступала из-под Гжатска направлении в Вязьму. Позже дивизия переброшена в район Ярцево, Бор, Духовщина и Демидов. 21 марта 1943 дивизия получила приказ на реформирование и переход на штаты пехотной дивизии.

Литература 
 Peter Lieb. Konventioneller Krieg oder NS-Weltanschauungskrieg – Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943/44. — München: R.Oldenbourg Verlag, 2007. — ISBN 3-486-57992-4.
 Dermot Bradley, Heinz-Peter Würzenthal, Hansgeorg Model: Die Generale und Admirale der Bundeswehr. 1955 – 1999. die militärischen Werdegänge (= Deutschlands Generale und Admirale; Teil VIb). Band 2, 2: Hoffmann – Kusserow. Biblio-Verlag, Osnabrück 2000, ISBN 978-3-7648-2370-2, S. 395–397.
 Krug, Ottomar Deutsche Generale 1918-1945, Bundesarchiv Freiburg, Signatur MSG 109/10853}}
 Wolfgang Keilig: Rangliste des deutschen Heeres 1944/1945, Podzun-Verlag 1955}}
 Podzun, HH (Hg.): Das Deutsche Heer 1939. Gliederung, Standorte, Stellenbesetzung und Verzeichnis sämtlicher Offiziere am 3. Januar 1939, Bad Nauheim, Podzun 1953
 Veit Scherzer (2007). Ritterkreuzträger 1939—1945 Die Inhaber des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939 von Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS, Volkssturm sowie mit Deutschland verbündeter Streitkräfte nach den Unterlagen des Bundesarchives. Jena, Germany: Scherzers Miltaer-Verlag. ISBN 978-3-938845-17-2.
 Фельгибель, Вальтер-Пеер, (2000) [1986]. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945 — Die Inhaber der höchsten Auszeichnung des Zweiten Weltkrieges aller Wehrmachtteile [The Bearers of the Knight’s Cross of the Iron Cross 1939—1945 — The Owners of the Highest Award of the Second World War of all Wehrmacht Branches] (in German). Friedberg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 978-3-7909-0284-6.

Ссылки 
 Ottenbacher, Otto-Ernst — награды генерала-лейтенанта Оттенбахера
 Ottenbacher, Otto-Ernst на lexikon-der-wehrmacht.de

Генерал-лейтенанты (вермахт)